Николай Валерьевич Скворцов (род. 28 марта 1984 года, Обнинск, Калужская область) — российский пловец, политический деятель.

Член национальной сборной России с 1999 года. 3-кратный рекордсмен мира (2008, 2009). 4-кратный рекордсмен Европы (2008, 2009). 11-кратный рекордсмен России, 34-кратный чемпион России,Рекордсмен мира по плаванию в категории Мастерс. Депутат Обнинского городского Собрания шестого созыва (2010—2015).

Образование 
 Гимназия города Обнинска
 Детско-юношеская спортивная школа «Квант»
МЭСИ, менеджмент организаций 2009

Спортивная карьера 
Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта.
Член национальной сборной с 1999 года.
Специализация: 100, 200 м баттерфляй.
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успешное выступление на IV Всемирных военных играх, медаль «За заслуги перед Калужской областью» III степени.
Образование: выпускник Московского экономико-статистического института.
Общественная деятельность: Депутат городского собрания (г. Обнинск, Калужская обл.).
Спортивные достижения:
• Финалист Олимпийских игр 2004 года (Афины, Греция) и Олимпийских игр 2008 года (Пекин, Китай), участник Олимпийских игр 2012 года (Лондон, Великобритания);
• 3-кратный рекордсмен мира (2008, 2009);
• 4-кратный рекордсмен Европы (2008, 2009);
• 11-кратный рекордсмен России;
• 4-кратный бронзовый призёр Чемпионатов мира на длинной воде (2007, 2013);
• 2-кратный серебряный и 4-кратный бронзовый призёр Чемпионатов мира на короткой воде (2004, 2006, 2008, 2012);
• 4-кратный чемпион Европы на короткой воде (2004, 2008 и 2009);
Чемпион Европы 2006 года на длинной воде;
4-кратный серебряный призёр Чемпионатов Европы 2004, 2010, 2011;9-кратный бронзовый призёр Чемпионатов Европы 2005, 2006, 2008, 2010;
• 25-кратный чемпион этапов Кубка мира, 24-кратный серебряный призёр этапов Кубка мира и 17-кратный бронзовый призёр этапов Кубка мира;
• 9-кратный чемпион и 15-кратный призёр Европейских соревнований MareNostrum;
• 32-кратный чемпион и 16-кратный призёр Чемпионатов России;
• 7-кратный чемпион Кубков России и 22-кратный призёр Кубков России;
• 3-х кратный чемпион и 2-х кратный серебряный призёр Всемирных военных игр; 3-х кратный серебряный призёр Чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих;
• 2-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции;
• 4-кратный чемпион и 3-кратный серебряный призёр Кубка Сальникова.

Взлет спортивных успехов Николая Скворцова на уровне рекордов России, рекордов Европы и рекордов Мира пришёлся на 2007—2009 годы.
Рекорд России на дистанции 200 м баттерфляй принадлежал Денису Панкратову: на длинной воде (бассейн 50 м) с 1995 года!, и на короткой воде (бассейн 25 м) с 1996 года! А рекорд России на дистанции 100 м баттерфляй (бассейн 50 м) принадлежал Игорю Марченко с 2003 года.
На Чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне (Австралия) в 2007 году на дистанции 200 м баттерфляй (бассейн 50 м) Николай Скворцов выиграл бронзовую медаль с рекордом России, повторив до сотых секунды рекорд России Дениса Панкратова (1:55.22), а в 2008 году на чемпионате Европы в городе Эйндховен (Нидерланды) Николай установил новый рекорд России (1:54.65), побив рекорд России, который держался 13 лет.
В этом же 2007 году на этапе Кубка мира в Сидней (Австралия) Николай Скворцов установил рекорд России на дистанции 200 м баттерфляй (бассейн 25 м) (1:52.07), улучшив рекорд России Дениса Панкратова, который держался 11 лет.
В 2007 году на Чемпионате России в Москве Николай установил рекорд России (51.81) на дистанции 100 м баттерфляй (бассейн 50 м), который 4 года принадлежал Игорю Марченко.
В 2007 году в Москве Николай Скворцов стал настоящим героем этапа Кубка мира: на его счету сразу три победы на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем. На дистанции 200 м Николай установил рекорд Кубков мира, который принадлежал с 1988 года Hickman James (Великобритания) и держался уже 19 лет.
В 2008 году на дистанции 200 м баттерфляй на Чемпионате Европы (бассейн 25 м) в городе Риекка (Хорватия) Скворцов установил рекорд Мира, рекорд Европы, рекорд России (1:50.60). В феврале 2009 году на Чемпионате России в Санкт-Петербурге (бассейн 25 м) он улучшил свой рекорд Мира (1:50.53). Но в ноябре 2009 года на этапе Кубка мира в Стокгольме (Швеция) был установлен новый мировой рекорд (1:49.11) пловцом из Бразилии Almeida Kaio. Таким образом, рекорд мира Николая Скворцова продержался 9 месяцев.
А в Стамбуле (Турция) на Чемпионате Европы в 2009 году Николай Скворцов установил новый рекорд Европы (бассейн 25 м) (1:49.46).
	По состоянию на май 2016 года Скворцов Николай является действующим чемпионом России на дистанции 200 м баттерфляй:  
бассейн 50 м — рекорд России 2008 года 1:54.31 (Олимпийские игры, Пекин, Китай) и
бассейн 25 м — рекорд России 2009 года 1:49.46 (Чемпионат Европы, Стамбул, Турция).

Политическая и общественная деятельность 
Член партии «Единая Россия». Депутат Обнинского городского Собрания шестого (2010—2015) созыва.

Литература

Интервью

О Николае Скворцове

Примечания

Ссылки 
 Профиль ЦСКА
 Анкета и фото на сайте i-swimmer
 Профиль на swimrankings

Персоналии XXI века
Пловцы России
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Рекордсмены мира в плавании
Пловцы Обнинска
Воспитанники ДЮСШ «Квант»
Депутаты Обнинского городского собрания
Члены «Единой России»